Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Марі П'єрс.

Іріна Спирля виграла титул, перемігши у фіналі П'єрс з рахунком 6–7, 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Чанда Рубін (3-тє коло)
 n/a
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Марі П'єрс (фінал)
  Іріна Спирля (переможниця)
 n/a
  Оса Карлссон (1-ше коло)
  Ліндсей Лі (1-ше коло)
  Забіне Гак (чвертьфінал)
  Мередіт Макґрат (чвертьфінал)
  Сільвія Фаріна (1-ше коло)
  Макарова Олена Олексіївна (2-ге коло)
  Руксандра Драгомір (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1996
Тур WTA 1996